Lilla Gransjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gransjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (16,8 ha)
Lilla Gransjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Lilla Gransjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Lilla Gransjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (10,7 ha)
Lilla Gransjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (36,1 ha)

Se även
Gransjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn